Кубок УЄФА 1998–1999 — двадцять восьмий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобула італійська «Парма», розгромивши у фіналі французький «Марсель». 

Це був останній розіграш Кубка УЄФА за старим форматом, за яким володарі національних Кубків брали участь у Кубку володарів кубків. Новий формат проіснував до сезону 2003-04 включно.

Перший кваліфікаційний раунд 

|}

Другий кваліфікаційний раунд 

|}

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Третій раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Креспо здобуває перемогу для «Парми» ; uefa.com, 1 червня 1999
 Кубок УЄФА 1998-99 на rsssf.com  

1998
1998 у футболі
1999 у футболі